Diocese of Peterborough steht für:
 die anglikanische Diözese Peterborough in England
 das katholische Bistum Peterborough in Kanada